Mužská dvouhra Swiss Open Gstaad 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Fabio Fognini, kterého ve druhém kole vyřadil Estonec Jürgen Zopp.

Vítězem se stal 23letý nenasazený Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou dvojku Roberta Bautistu Aguta po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství a po triumfu ve čtyřhře si odvezl „double“. Berrettini přitom na túře ATP před Gstaadem nikdy nepostoupil do čtvrtfinále a měl jen sedm vítězných utkání.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018